W Polsce
 Łanięta – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz 
 Łanięta – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Łanięta 
 Łanięta – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krzynowłoga Mała
 Łanięta – gmina wiejska
 Łanięta – gromada

Zobacz też 
 Łanięta-Kolonia